Beatrix Kastilská může být:
 Beatrix Kastilská (1254–1286), dcera kastilského krále Alfonse X., markraběnka z Montferratu
 Beatrix Kastilská (1242–1303), levobočná dcera kastilského krále Alfonse X., královna portugalská
 Beatrix Kastilská (1293–1359), dcera kastilského krále Sancha IV., královna portugalská
 Beatrix Kastilská († 1409), levobočná dcera kastilského krále Jindřicha II.